Salinas Grandes kan syfta på följande saltslätter:

Argentina 

 Salinas Grandes (Chubut), 
 Salinas Grandes (centrala Argentina), 
 Salinas Grandes (Jujuy och Salta), 

Robotskapade Argentinaförgreningar